Pachyurus är ett släkte av mångfotingar. Pachyurus ingår i familjen Platyrhacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Pachyurus